Leite, o alimento básico produzido pelas fêmeas de mamíferos para alimentar suas crias
Leite (sobrenome)

Ver também
Milk

Desambiguação